Frank Mitchell peut désigner :
 Frank Mitchell (1872-1935), un joueur anglais de cricket et de rugby à XV ;
  (1905-1991), un acteur américain ;
 Frank Mitchell (1966-), un musicien et DJ américain.